Саканделідзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Георгій Саканделідзе ( 1990) — грузинський та катарський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Азії, бронзовий призер Кубку світу, срібний призер чемпіонату світу з пляжної боротьби.
 Саканделідзе Зураб Олександрович (1945—2004) — радянський грузинський баскетболіст, атакувальний захисник, гравець збірної СРСР з баскетболу, заслужений майстер спорту СРСР.
 Саканделідзе Іамзе Біналівна — тютюновод колгоспу села Мерісі Кедського району, Аджарської АРСР, Грузинської РСР, депутат Верховної Ради СРСР 12 скликання.
 Карло Саканделідзе (1928—2010) — грузинський актор театру та кіно, народний артист Грузинської РСР.
 Кахабер Саканделідзе — грузинський політик, державний міністр з питань зайнятості в Уряді Бідзіни Іванішвілі.

Грузинські прізвища